Корберон — коммуна во Франции
 Корберон, Мари Даниель Бурре де, шевалье — французский посланник в России в эпоху Екатерины II